Józef Chrapowicki (1731–1801) – generał major, kasztelan mścisławski
 Józef Chrapowicki (zm. 1812) – instygator litewski